Чемпионат мира по фристайлу 2013 года — 14-й в истории чемпионат мира, прошедший со 4 по 10 марта в норвежском Воссе (соревнования по хафпайпу прошли в Осло). Участники соревновались в слоупстайле, могуле, акробатике, параллельном могуле, ски-кроссе и хафпайпе. Всего было разыграно 12 комплектов медалей.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 

Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира по фристайлу
Март 2013 года
Спорт в Норвегии в 2013 году